Это список победительниц конкурса красоты «Мисс США». «Мисс США» — ежегодный конкурс красоты, проходящий с 1952 года в США, победительница которого участвует в конкурсе «Мисс Вселенная». Первый конкурс прошёл в Лонг-Бич (Калифорния) и в нём приняло участие 30 девушек, а победительницей стала мисс Нью-Йорка Джеки Логери. С 1970 года каждый штат США и округ Колумбия представлены на конкурсе красоты. К 2012 году семь мисс США одерживали победу в конкурсе «Мисс Вселенная». С 1961 года, в случае победы мисс США на конкурсе «Мисс Вселенная», её титул переходит к первой вице-мисс. Так было в 1980, 1995 и 1997 годах. В 1967 году первая вице-мисс Сьюзен Брэдли отказалась от титула и короны, и мисс США стала вторая вице-мисс Черил Паттон. В 1957 году первая вице-мисс Шарлотт Шеффилд стала мисс США, потому что победительница конкурса Мэри Леона Гейдж оказалась замужем и лишилась титула.

Первой азиаткой, выигравшей конкурс, стала Мэй Шэнли в 1984 году, а первой чернокожей победительницей стала Кэрол Гист в 1990 году. Брэнди Шервуд — единственная девушка, которая выигрывала титулы юная мисс США и мисс США. Пять мисс США участвовали также и в конкурсе «Мисс Америка»: в 1954—1956 годах (Мириам Стивенсон, Карлин Кинг Джонсон, Кэрол Моррис), Мэй Шэнли (1984) и Шанди Финнеси (2004).

Чаще других мисс США становились представительницы Техаса — 9 раз, Калифорнии — 6, Нью-Йорка, Гавайев и Иллинойса — по 5 раз.

Последней обладательницей титула мисс США является представительница Северной Каролины Чесли Крист.

Список победительниц 
   Победительница «Мисс Вселенная»
   Первая вице-мисс
   Вторая вице-мисс
   Третья вице-мисс
   Четвертая вице-мисс

Победительницы по штатам 

Ни разу не выигрывали конкурс представительницы штатов: Аляска, Вайоминг, Висконсин, Делавэр, Джорджия, Индиана, Западная Виргиния, Колорадо, Миссисипи, Монтана, Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Орегон, Северная Дакота, Южная Дакота.

Комментарии 
  Первая вице-мисс, получила корону мисс США после того, как Шоун Уэтерли стала мисс Вселенной.
  Первая вице-мисс, получила корону мисс США после того, как Челси Смит стала мисс Вселенной.
  Первая вице-мисс, получила корону мисс США после того, как Брук Махеалани Ли стала мисс Вселенной.
  Первая вице-мисс, получила корону мисс США после того, как Сильвия Хичкок стала мисс Вселенной.
  Выиграли конкурс «Мисс Вселенная».
  С 1961 года первая вице-мисс получает титул мисс США, если действующая мисс США выигрывает конкурс «Мисс Вселенная». В 1967 году первая вице-мисс отказалась от короны и мисс США стала вторая вице-мисс.
  Заменила мисс США, которую лишили короны.
  В этом году формат проведения конкурса был изменён. Вначале выбирались лучшие 16, потом лучшие 8 и лучшие 4 девушки.

Примечания

Ссылки 

 Miss USA official website 

Мисс США
Победители конкурсов красоты